Агафья Мстиславна:
 Агафья Мстиславна — великая княгиня киевская, дочь великого князя киевского Мстислава Владимировича Великого.
 Агафья Мстиславна — княгиня новгородская, затем великая княгиня владимирская, дочь смоленского князя Мстислава Романовича Старого.